Principati – nella tradizione cristiana, ordine di angeli
 Principati danubiani – nome convenzionale dato ai Principati di Moldavia e di Valacchia che nacquero nel XIV secolo
 Principati Uniti – insieme di principati che costituì successivamente la Romania

Pagine correlate 
 Principato